Гран-прі Абу-Дабі 2019 (офіційна назва — Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 13 грудня 2020 року на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Це останній, сімнадцятий, етап чемпіонату світу 2020 року і одинадцяте Гран-прі Абу-Дабі в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Перегони виграв Макс Ферстаппен.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
Гран-прі Абу-Дабі
2020 в ОАЕ